Ляховицкий, Владимир Наумович (1925—2002) — российский актёр театра и кино
 Ляховицкий, Юрий Михайлович — историк, директор Института изучения Катастрофы и политической истории, Израиль